Az 1959-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 25. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Polonia Bytom, és a bronzérmes Gwardia Warszawa előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1959
Lengyel 1